Alexei Jegorow (russ. Алексей Егоров, engl. Alexei Yegorov) ist der Name folgender Personen:

* Alexei Jegorowitsch Jegorow (1776–1851), russischer Maler und Designer

 Alexei Konstantinowitsch Jegorow (* 1976), russischer Eishockeytorwart